Candor (Oise), een gemeente in het Franse departement Oise
Candor (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina